«The Dollyrots» — американський гурт, заснований 2000 року. Це дует Келлі Огден (бас, вокал) і Луїса Кабесаса (гітара), які познайомились під час навчання у 8 класі (за американською шкільною системою — коледж). Гурт випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми, 11 синглів та 9 відеокліпів.

Склад 
 Келлі Огден (бас, вокал)
 Луїс Кабесас (гітара)

Дискографія

Студійні альбоми

Спліт-альбоми 
 One Big Happy (split album with Bowling for Soup and Patent Pending) (2012) Que-so/Brando Records

EP 
 The Dollyrots vs. Bowling for Soup (2011)
 Arrested Youth (2011)

Сингли 
Офіційні сингли

 «My Best Friend's Hot» (April 15, 2008)

 «Hyperactive» (2012)

Промо-сингли

Відеокліпи 

Інші відео

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Музичні гурти Флориди
Рок-гурти США
Поп-панк гурти